Libourne